Claude Bowes-Lyon (1824-1904), de dertiende graaf van Strathmore en Kinghorne.
Claude Bowes-Lyon (1855-1944), de veertiende graaf van Strathmore en Kinghorne.